Csehország
 Háje, Prága 11. kerületének a része
 Háje, állomás Prága C metróvonalán
 Háje, település a Příbrami járásban
 Háje nad Jizerou, település a Semilyi járásban
 Háje, Cheb településrésze a Chebi járásban
 Háje, Hřiměždice településrésze a Příbrami járásban
 Háje, Kolová településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Háje, Krásno településrésze a Sokolovi járásban
 Háje, Lesná településrésze a Tachovi járásban
 Háje, kihalt település a Karlovy Vary-i járásban
 Háje, Srbice településrésze a okrese Domažlicei járásban
 Háje, Řenče településrésze a Dél-plzeňi járásban
 Szlovákia
 Háje, Pozsony városrésze a Pozsonyligetfalu kerületben